Aluminijum borid se može odnositi na:
Aluminijum diborid, AlB2
Aluminijum dodekaborid, AlB12